Oliveto ima više značenja:
 Oliveto (Areco)
 Oliveto (Bolonja)
 Oliveto (Kozenca)
 Oliveto (Krotone)
 Oliveto (Mesina)
 Oliveto (Napulj)
 Oliveto (Peruđa)
 Oliveto (Ređo di Kalabrija)
 Oliveto (Rijeti)